Botin steht für:

 Botin, weibliche Form von Bote
 Botin (Velež), Gipfel im Velež, Gebirge in Bosnien und Herzegowina
 Die Schwarze Botin, feministische Zeitschrift (1976 bis 1987)
 Sobrino de Botín, Restaurant in Madrid
 Centro Botín, Museum in Santander, Spanien

Botín ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Botín (* 1960), spanische Bankmanagerin
 Carlos Botín (1900–1988), spanischer Sprinter
 Emilio Botín (1934–2014), spanischer Bankmanager